To je seznam pomembnejših zvezd v ozvezdju Andromeda. Urejene so po padajoči svetlosti.

 Opombe

Glej tudi 

 Seznam zvezd po ozvezdju

Viri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andromeda (ozvezdje)
|}